Шкорич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шкорич, Миле (род. 1991) — хорватский футболист.
 Шкорич, Мира (род. 1970) — сербская поп-фолк певица.
  — сербская певица, в 2010 году принявшая участие в конкурсе Детское Евровидение 2010.